Broer (familielid)
 Frater (religieus) - een mannelijke religieus in een congregatie of kloosterorde
 Verpleegkundige - (enkel in Nederland, niet in Vlaanderen)
 Broeder (gerecht) - een gerecht
 Bloedbroederschap - een zeer sterke vriendschap of verbondenheid
 Een aanspreekvorm voor een geloofsgenoot, zie Mannenbroeders

Zie ook 
 Zuster